YZF-R è la sigla che ha caratterizzato varie motociclette prodotte dalla Yamaha Motor.

 Yamaha YZF-R1 
 Yamaha YZF-R125
 Yamaha YZF-R25
 Yamaha YZF-R3
 Yamaha YZF-R6
 Yamaha YZF-R7
 Yamaha YZF-R15